En Pologne
Bardo, ville de la voïvodie de Basse-Silésie
Bardo, gmina de la voïvodie de Basse-Silésie 
Bardo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
Bardo, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Dans le bouddhisme, bardo, état de conscience intermédiaire tel que décrit par le Bardo Thödol ou Livre tibétain des morts

Voir aussi 
 Le Bardo, ville de Tunisie.
 Villa du Bardo, la bâtisse qui abrite le Musée national du Bardo (Algérie)
 Traité du Bardo, traité signé en 1881 dans le palais de Ksar Saïd dit palais du Bardo.
 , en Algérie et en Tunisie.
 Bardo de Mayence (980-1051), saint catholique
 Bardo, un groupe de musique britannique qui représenta le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1982
 Bardo Pond, groupe de rock
 Château Barde-Haut, domaine viticole en Saint-Émilion
 Allée du Bardo : une des voies tracées dans le parc Montsouris.
 Bardo, film mexicain d'Alejandro González Iñárritu sorti en 2022 au cinéma

Homonymie de toponyme